Namavičius ist ein litauischer männlicher Familienname.

Weibliche Formen 
 Namavičiūtė (ledig)
 Namavičienė (verheiratet)

Namensträger 
 Andrius Namavičius (* 1968), Verwaltungsjurist und Botschafter
 Zenonas Namavičius (1943–2019),  Rechtshistoriker und Dozent

Familienname
Litauischer Personenname